Een verkeersweg:
 N388 (België)
 N388 (Frankrijk)
 N388 (Nederland), zie Provinciale weg 388
 N388 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing